Morgantini ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Morgantini (1921–2019), französischer Aufnahmeleiter, Promoter und Musikhistoriker
 Luisa Morgantini (* 1940), italienische Gewerkschafterin